Росслин:

 Росслин — село в области Мидлотиан (Шотландия).
 Росслин — пригород Арлингтона (Виргиния, США).
 Росслин — станция Вашингтонского метро.
 Росслин — невключённая община в округе Пауэлл (Кентукки, США).
 Росслин — одна из общин тауншипа Oliver Paipoonge (Онтарио, Канада).
 Росслин — пригород Эдмонтона (Альберта, Канада).
 Росслин — населённый пункт в провинции Гаутенг (ЮАР).

 Академия Росслин — частная христианская международная школа в Найроби (Кения).

 Росслин Ренж (род. 1933) — американский легкоатлет дисциплины прижки в длину.